Mužská čtyřhra ASB Classic 2020 probíhala okolo poloviny ledna 2020. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-německý pár Ben McLachlan a Jan-Lennard Struff. Němec Struff se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Vítězem se stal nenasazený britsko-japonský pár Luke Bambridge a Ben McLachlan, který ve finále zdolal novozélandsko-rakouskou dvojici Marcus Daniell a Philipp Oswald po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Vylepšili tak své maximum z účasti ve vídeňském finále Erste Bank Open 2019. Bambridge vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro obhajujícího McLachlana to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  John Peers /  Michael Venus (1. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Henri Kontinen (čtvrtfinále)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2020